La denominación Condado de Guadalupe puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Guadalupe, condado de Nuevo México.
 Condado de Guadalupe, condado de Texas.